Germania
 Malberg – comune del circondario di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)
 Malberg – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)